Э́нтони Ра́йан ():
 Райан, Энтони (род. 1980) — австралийский бобслеист.
 Райан, Энтони (род. 1970) — английский писатель-фантаст.